John Lees peut faire référence à :
 John Lees (politicien) (v. 1740–1807), homme politique canadien
 John Lees, inventeur britannique d'une machine à carder en 1772
 Sir John Lees (1737–1811), ministre de la Poste en Irlande
 John Lees, fondateur de la brasserie J.W. Lees Brewery in 1828
 John Frederick Lees (1809-1867), député britannique
 John Lees, joueur de football britannique du Derby County Football Club, qui a fait ses débuts en 1888
 John lees (1861-1934), joueur de cricket britannique
 John Lees, (1930-), bodybuilder britannique
 John Lees (1931-2008), gymnaste australien
 John Lees (1943-), artiste contemporain américain
 John Lees (artiste) (1947-), musicien anglais membre fondateur du groupe de rock progressif britannique Barclay James Harvest